Seuls deux oxydes de xénon sont connus :

 le trioxyde de xénon , agent oxydant très puissant
 le tétraoxyde de xénon , solide cristallin jaune très instable (explosif)

Le dioxyde de xénon  devrait théoriquement pouvoir exister mais n'a jamais pu être produit.

Articles connexes 
 Chimie des gaz nobles
 Molécule hypervalente

Composé du xénon
Xenon
Isomérie